Världsmästerskapet i fotboll 1982 spelades i Spanien. Efter ett knapert gruppspel med enbart oavgjorda matcher lossnade det för Italien som tog sitt tredje VM-guld genom seger mot de regerande Europamästarna Västtyskland i finalen. 

Det italienska laget var utdömt av många före slutspelet och många av spelarna ansågs ha passerat bäst-före-datum för länge sedan. Laget visade mästarklass först i det andra gruppspelet där en 2–1-seger mot de regerande mästarna Argentina gav en avgörande match mot Brasilien (med stjärnor som Sócrates och Zico) om semifinalplatsen. Via en stark 3–2-seger där Paolo Rossi gjorde tre mål var Italien plötsligt en favorit till VM-titeln och man kunde därpå triumfera via 2–0 i semifinalen mot Polen och 3–1 i finalen i Madrid mot Västtyskland.

I gruppspelet svarade Algeriet för en stor skräll när man besegrade Västtyskland med 2–1. Inför sista gruppspelsomgången var förutsättningarna sådana att tyskarna behövde besegra Österrike med 1–0 för att de båda tysktalande lagen skulle avancera till nästa omgång på bekostnad av Algeriet. Detta var precis också just vad som hände i det som i efterspelet skulle kallas "Skandalen i Gijón". Västtyskland tog ledningen efter tio minuter varpå båda lagen i princip slutade spela fotboll. Anledningen till att man kunde spela på resultatet var att Algeriet redan hade spelat sina tre matcher. Denna händelse ledde till att man i framtida VM-turneringar lät de två sista matcherna i varje grupp spelas samtidigt.

Semifinalen mellan Frankrike och Västtyskland tillhör VM-historiens mer dramatiska matcher med en högst kontroversiell incident. I andra halvlek löpte den franske backen Patrick Battiston på en boll i friläge mot det tyska målet och på väg att hinna först, men den utrusande tyske målvakten Harald Schumacher struntade i bollen och hoppade istället rakt in i fransmannen som blev liggande medvetslös på marken för att senare bäras ut på bår. Trots överfallet blåste domaren inte ens frispark till fransmännen. Vid full tid var ställningen 1–1 och i förlängningen hämtade tyskarna in ett 1–3-underläge till 3–3 för att sedan vinna straffsparksläggningen.

Kvalspel 

Mästerskapet utökade från 16 till 24 lag i huvudturneringen efter VM 1978. 107 nationer deltog i kvalspelet.

Spelorter

Spelartrupper

Omgång 1 
24 lag delades in i sex grupper om fyra lag i respektive grupp. De två bäst placerade lagen i varje grupp gick vidare till den andra gruppspelsomgången.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Omgång 2 

12 lag kvalificerade sig vidare från första omgången, och delades upp i fyra grupper om tre lag. Det lag ur respektive grupp som hade flest poäng kvalificerade sig till spel i utslagsspelet (semifinal).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

VM-profiler 
Italien: Bruno Conti, Paolo Rossi, Dino Zoff
 Västtyskland: Pierre Littbarski, Karl-Heinz Rummenigge
 Polen: Zbigniew Boniek
 Frankrike: Alain Giresse, Michel Platini, Jean Tigana
 Argentina: Diego Maradona, Daniel Passarella
 Brasilien: Éder, Falcão, Júnior, Sócrates, Zico
 Nordirland: Gerry Armstrong

Externa länkar 

 
 

Världsmästerskapet i fotboll 1982